Rangers F.C. w europejskich pucharach – wykaz rezultatów Rangers zanotowanych w oficjalnych rozgrywkach na arenie międzynarodowej, począwszy od debiutu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych w sezonie 1956/1957. Pierwszym zagranicznym rywalem w licencjonowanych zawodach piłkarskich było francuskie OGC Nice, które uległo „The Gers” 1:2 w toczonym w Glasgow spotkaniu po bramkach Maxa Murraya i Billy’ego Simpsona. Ostatecznie w dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy z Nicei.

Podsumowanie 

W sezonie 1960/1961 Rangers wzięli udział w inauguracyjnych rozgrywkach o Puchar Zdobywców Pucharów i zostali wówczas pierwszym brytyjskim klubem, który awansował do finału europejskiego turnieju (porażka w dwumeczu z Fiorentiną 1:4). Klub z Ibrox był także finalistą PZP w sezonie 1966/1967 (przegrana 0:1 z Bayernem Monachium). W sezonie 1971/1972 „The Gers” odnieśli swój największy jak dotychczas sukces na arenie międzynarodowej, pokonując w rozgrywanym na Camp Nou finale tych samych rozgrywek ekipę Dinama Moskwa 3:2.

Debiut w Pucharze UEFA Rangers zanotowali w sezonie 1982/1983, kiedy to pokonali w pierwszej rundzie Borussię Dortmund. W 2008 roku „The Gers” wystąpili w finale UEFA Cup, w którym ulegli rosyjskiemu Zenitowi Petersburg.

Rangers jest pierwszym szkockim klubem, który wywalczył awans z fazy grupowej, zarówno w Lidze Mistrzów (sezon 2005/2006), jak i Pucharze UEFA (2006/2007).

W sezonie 2011/2012 „The Gers” po raz 51. reprezentowali kraj na arenie europejskiej, a więcej występów w rozgrywkach organizowanych przez UEFA mają tylko Real Madryt, FC Barcelona, RSC Anderlecht i Sporting CP.

W wyniku problemów finansowych i powołania do życia nowych struktur kontrolujących klub na Rangers nałożono wiosną 2012 r. trzyletni zakaz występów w Europie.

Mecze w europejskich pucharach

1956–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 
Aktualizacja: 05.07.2017

Objaśnienia: M – mecze, Zw – zwycięstwa, Re – remisy, Po – porażki, Br+ – bramki strzelone, Br− – bramki stracone, Zw% – procent zwycięstw

Przypisy

Bibliografia 
 

Rangers F.C.
Szkockie kluby piłkarskie w europejskich pucharach